Росохацька сільська рада — Івано-Франківська область, Городенківський район
 Росохацька сільська рада — Львівська область, Сколівський район
 Росохацька сільська рада — Тернопільська область, Чортківський район